Denumirea de Uncia se poate referi la:

 Uncie (unitate de masă), o unitate de măsură în sistemul britanic
 Uncie (monedă), o veche monedă romană de bronz
 Uncia (unitate de lungime), o veche unitate de lungime romană
 Uncia, denumirea genului de mamifere din care face parte leopardul zăpezilor
 Uncía, un oraș din departamentul Potosí, Bolivia

Vezi și
 Uncie